Beuningen steht für 

 Beuningen, eine Stadt in der niederländischen Provinz Gelderland
 Beuningen, ein Dorf innerhalb der Gemeinde Losser in der niederländischen Provinz Overijssel

Beuningen ist der Familienname folgender Personen:

 Coenraad van Beuningen (1622–1693), holländischer Diplomat, Politiker und Amsterdamer Regent
 Geurt van Beuningen (1565–1633), Amsterdamer Bürgermeister, Verwalter und einer der ersten Teilhaber der Niederländischen Ostindien-Kompanie
 Helga van Beuningen (* 1945), deutsche Übersetzerin aus dem Niederländischen